Максим Александрович Кабанов () — российский акробат. Мастер спорта международного класса.

Акробатикой начал заниматься с шестилетнего возраста. Воспитанник воронежской школы акробатики Евгения Анцупова. Чемпион мира среди юношей (1995), чемпион России (1995). В 1998 году окончил ="sport-strana"/>.

Примечания 

Акробаты России